

Geografia

Stati Uniti d'America
 Leona – città della Contea di Doniphan, Kansas
 Leona – città della Contea di Leon, Texas
 Leona – torrente del Piemonte

Onomastica 
 Leona – nome proprio di persona femminile corrispondente alla forma maschile Leone.

Persone 
 Leona di Atene – etera dell'Antica Grecia

Altri progetti